Макадамс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1934—2002) — североирландский футболист.
  (1917—1996) — профессиональный игрок в американский футбол.
  (1880—1959) — канадская политическая деятельница из Альберты.
 Макадамс, Рейчел (род. 1978) — канадская киноактриса.